Macintosh File System (MFS) — файловая система, разработанная Apple Computer Inc. на дискетах 400 КБ. Впервые введена в компьютерах Macintosh 128k в январе 1984 года.

Данная файловая система поддерживает до 4094 файлов, максимальный размер файла — 256 МБ, все поддерживаемые кодировки Apple. Диапазон дат — с 1 января 1904 года до 6 февраля 2135 года.

Поддерживаются операционные системы:
 Mac OS System 1 — 7,6 — чтение/запись,
 Mac OS 8 — чтение

Данная файловая система была вытеснена новой ФС HFS, выпущенной Apple в 1985 году.

См. также 
 Mac OS
 Mac OS X

Ссылки 
 The Macintosh File System / Greg Tomsho. Guide to Operating Systems. - pp 182-185 - ISBN: 978-1305107649

Файловые системы Apple